Мироновка — название географических объектов.

Населённые пункты 
Казахстан
 Мироновка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 
Россия
 Мироновка — посёлок в Заринском районе Алтайского края.
 Мироновка — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Мироновка — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Мироновка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Мироновка — деревня в Краснослободском районе Мордовии.
 Мироновка — село в Баганском районе Новосибирской области.
 Мироновка — село в Чистоозёрном районе Новосибирской области.
 Мироновка — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Мироновка — деревня в Спасском районе Рязанской области.
 Мироновка — село в Питерском районе Саратовской области.

Крым
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Мироновка — упразднённое село в Бахчисарайском районе, присоединено к Малиновке.
 Мироновка — село в Белогорском районе.
 Мироновка — село в Красногвардейском районе.

Украина
 Мироновка — село в Ямпольском районе Винницкой области.
 Мироновка — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Мироновка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Мироновка — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Мироновка — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Мироновка — город в Киевской области, административный центр Мироновского района.
 Мироновка — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Мироновка — село в Светловодском районе Кировоградской области.
 Мироновка — село в Машевском районе Полтавской области.
 Мироновка — село в Шосткинском районе Сумской области.
 Мироновка — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Мироновка — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Мироновка — село в Первомайском районе Харьковской области.

Реки

Белоруссия 
 Мироновка — река в Витебской области, приток Оршицы.

Россия 
 Мироновка — река в Пермском крае и Свердловской области, приток Малой Урмы.
 Мироновка — река в Костромской области, приток Неи.
 Мироновка — река в Свердловской области, левый приток реки Талой.